Хуан Перес:
 Перес, Хуан Баутиста (1869—1952) — венесуэльский политик и юрист.
 Перес, Хуан Пио (1798—1859) — ранний исследователь литературы и языка майя.